Mensdorf (luks. Menster) – małe miasteczko we wschodnim Luksemburgu, w gminie Betzdorf. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 765 osób.

Miasta w Luksemburgu